Nisís Áyios Dhimítrios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Ayíou Dhimitríou, ö, Grekiska fastlandet, 
 Nisís Áyios Dhimítrios (ö i Grekland), Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar